Il singolare del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Júlio Silva 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Pablo Cuevas (quarti di finale)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Assente

 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Fernando Vicente (semifinali)
 Björn Phau (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2007